Doxat ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Doxat (1867–nach 1939), österreichische Opernsängerin (Sopran), siehe Ida Krzyzanowski-Doxat
 Nicolas Doxat (1682–1738), Schweizer Offizier und Festungsbauer

Siehe auch
 Dorat